Omzetbelasting, of Belasting (over de) toegevoegde waarde
 btw in België
 btw in Nederland
 Btw in Suriname, zie basisgoederenlijst
 Een afkorting van het Engelse by the way ("trouwens"), niet gebruikelijk in verzorgd Engels
 By the Way (album), een muziekalbum van de Red Hot Chili Peppers
 By the Way (single), een single van dit album
 Bernard Theofiel Waterslaeghers, een personage uit de televisiereeks FC De Kampioenen